HSN steht für:
 Herstellerschlüsselnummer zur Bezeichnung eines Kraftfahrzeugherstellers
 Hochschule Nordhausen; eine Bildungseinrichtung in Nordhausen, Thüringen
 Home Shopping Network, US-amerikanischer Teleshoppingkanal
 Zhoushan Putuoshan Airport (IATA-Code), Flughafen von Zhoushan, Provinz Zhejiang, China

hsn steht für:
 Xiang (Sprache) (ISO-639-3-Code)

HSN